Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2020 проводились с 16 по 20 декабря 2020 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной игры. Чемпионом, в четвёртый раз в своей истории, но впервые под этой франшизой, стал клуб «Саутсайд Флайерз», который со счётом 99:82 переиграл клуб «Таунсвилл Файр». «Саутсайд» восемь раз выходил в большой финал ЖНБЛ, четыре раза становился триумфатором чемпионата, «Таунсвилл» в свою очередь в шестой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Лейлани Митчелл, во второй раз завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Канберра — Мельбурн — 68-78

Саутсайд — Таунсвилл — 106-93

Предварительный финал

Таунсвилл — Мельбурн — 65-62

Большой финал

Составы участников финала

Саутсайд — Таунсвилл — 99-82

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2020
Финалы ЖНБЛ